Hans Kruse ist der Name folgender Personen:

* Hans Kruse (Heimatforscher) (1882–1941), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Museumsdirektor
 Hans Kruse (Rechtswissenschaftler) (1921–1990), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Hans E. B. Kruse (1891–1968), deutscher Kaufmann und Politiker, Senator in Hamburg
 Hans-Henning Kruse (1940–2017), deutscher Journalist
 Hans Jakob Kruse (1929–2014), deutscher Manager und Politiker (CDU), MdHB
 Hans-Jürgen Kruse (auch Jürgen Kruse; * 1935), deutscher Kameramann
 Hans-Stefan Kruse (* 1940), deutscher Diplomat